George Henry Corliss (1817-1888), ingénieur américain ;
 Jack Corliss (1936-), géologue et océanographe  américain ;
 Jeb Corliss (1976-), joueur américain de base jump ;
 John Ozro Corliss (1922-2014), microbiologiste américain ;
 Richard Corliss (1944-2015), journaliste américain.

 Nom de scène  
 Corliss Palmer (1899 - 1952), actrice américaine du cinéma muet